W Estonii
 Salu – wieś w prowincji Harju, w gminie Rae
 Salu – wieś w prowincji Pärnu, w gminie Halinga
 Salu – wieś w prowincji Tartu, w gminie Tartu
 Salu – wieś w prowincji Saare, w gminie Orissaare

 W Syrii
 Salu – wieś